Abba Gold:Anniversary Edition — альбом-компиляция шведской группы ABBA, выпущенный фирмой Universal Music Group в 2014 году. Альбом представляет собой более расширенную версию альбомов ABBA Gold: Greatest Hits и More ABBA Gold: More ABBA Hits с добавлением дополнительных треков. Альбом выл выпущен к сорокалетию группы.

Об альбоме 
Альбом был выпущен в честь юбилея группы ABBA.

Список композиций

Диск 1 (Gold: Greatest Hits)

Диск 2 (Gold: More ABBA Hits)

Диск 3 (Golden B-sides)

Ссылки 
 Яндекс. Музыка

Альбомы ABBA
Сборники 2014 года